Getskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Getskär (Lemland, Åland),  (11 ha)
 Getskär (Kumlinge, Åland),  (6 ha)
 Getskär, Houtskär, Åboland,  (4 ha)
 Getskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland,  (7 ha)
 Getskär (vid Aspö, Korpo), Åboland,  (0,9 ha)
 Getskär, Nagu, Åboland,  (10 ha)
 Getskär, Kimitoön, Åboland,  (4 ha)
 Getskär, Raseborg, Nyland,  (45 ha)

Sverige 
 Getskär, badplats i Stora Höga, Stenungsunds kommun,

Se även
Getskäret
Getskären